Sãomiguelense – abitanti di São Miguel (Rio Grande do Norte)
Sãomiguelense – abitanti di São Miguel Arcanjo (San Paolo)
Sãomiguelense – abitanti di São Miguel do Anta
Sãomiguelense – abitanti di São Miguel do Araguaia
Sãomiguelense – abitanti di São Miguel do Iguaçu